Kedaung (Mekar Baru), een bestuurslaag in Indonesië
Kedaung (Pardasuka), een bestuurslaag in Indonesië
Kedaung (Sawangan), een bestuurslaag in Indonesië
Kedaung (Sragi), een bestuurslaag in Indonesië